Sivrihisar (district), een district van de Turkse provincie Eskişehir
 Sivrihisar (stad), de hoofdplaats van het district